Братія () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Беревоєшть.
 Братія () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чомеджешть.